Mölndal (gemeente), een gemeente in Zweden.
 Mölndal (plaats), de hoofdplaats van deze gemeente.